Садо́вая-Спа́сская улица — улица в составе Садового кольца Москвы от Большой Спасской улицы до площади Красные Ворота. Расположена в Красносельском районе.

Происхождение названия 
Представляет собой часть Садового кольца; названа по находившимся здесь в XVIII веке Спасским казармам и Спасской слободе XVII—XVIII веков.

Описание 
Садовая-Спасская улица начинается как продолжение Большой Сухаревской площади, проходит на юго-восток, справа на неё выходит Уланский переулок, затем улица пересекает проспект Академика Сахарова, Мясницкую улицу (справа) и Орликов переулок (слева). Заканчивается на площади Красные Ворота, куда со стороны центра выходит Мясницкий проезд.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 1/2,  — дом графа И. С. Гендрикова — комплекс Спасских артиллерийских казарм (XVIII—XIX вв.; 1910, архитектор К. К. Гиппиус).
 № 1/2, стр. 1б — Ретирада.
 № 1/2, стр. 1б — Солдатский корпус № 3. Ныне — управление по организации дознания Министерства внутренних дел РФ.

 № 3 — Административные здания с Домом военной книги (средний корпус) построены в 1970 году на месте снесённых конюшен Спасских казарм.

 № 11/1,  — Здание Наркомзема (1928—1933, архитектор А. В. Щусев, при участии И. А. Француза и Г. К. Яковлева). Ныне — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

 № 17 — доходный дом Орлик (1901, архитектор И. И. Флоринский).

 № 19, стр. 1 и 2 — доходные дома купца Ф. И. Афремова:
 стр. 1,  — доходный дом Ф. И. Афремова (1904—1905, архитектор О. О. Шишковский). Один из первых московских «небоскрёбов» начала XX века: вплоть до появления дома дешёвых квартир Э. К. Нирнзее являлся самым высоким зданием в Москве, многие горожане боялись ездить мимо него на трамвае. В доме жил архитектор Леон Даукша. В 1932—1933 годах в доме работала Группа по изучению реактивного движения (ГИРД), которую возглавлял Ф. А. Цандер (установлена мемориальная доска). В последние полгода своей жизни здесь жил актёр Владислав Галкин. Здание отнесено к категории объектов культурного наследия регионального значения. Также с 2008 по 2010 год в этом доме проживал актёр Михаил Башкатов, многие скетчи для шоу Даёшь Молодежь были сняты в этом доме. В настоящее время здесь размещается культурный центр «Красные Ворота».
 стр. 2,  — доходный дом (1910-е, архитектор Н. И. Жерихов). Здесь в 1931—1933 годах под руководством С. П. Королёва работала группа изучения реактивного движения (ГИРД)
 Дом 21/1,  — высотное здание на площади Красных Ворот (1947—1952, архитекторы А. Н. Душкин, Б. С. Мезенцев). Здесь жили театральный режиссёр Л. В. Варпаховский, хирург С. С. Юдин. В здании размещаются журнал «Транспортное строительство», детский сад № 927, издательство Трансстройиздат, Банк на Красных Воротах.
 № 25/9 — дом М. Д. Аносовой (1906, архитектор И. Г. Кондратенко).

По чётной стороне 
 № 2 — особняк В. С. Казаковой (1907, архитекторы А. А. Остроградский, А. О. Гунст).
 № 6, стр. 1 — гимназия Страхова (1912, архитектор А. Н. Зелигсон), ныне относится к школе № 1284.
 № 6, стр. 2,  — флигель городской усадьбы С. И. Мамонтова с двухэтажной квартирой художника М. А. Врубеля, построенной по его проекту в 1891—1892 годах. В доме было два майоликовых камина и две печи, сделанные по эскизам Врубеля. Ныне они экспонируются в музее-заповеднике «Абрамцево».
 № 8, стр. 1 — школьное здание (1936, архитектор А. Н. Душкин), ныне относится к школе № 1284.
 № 12/23 — гостиница «Восточные номера» (1871). В начале 1880-х годов здесь жили художники И. И. Левитан и Н. П. Чехов.
 «Стена скорби» — мемориал, посвящённый жертвам политических репрессий. Расположен в сквере на пересечении с проспектом Академика Сахарова. Открыт в 2017 году.
 № 18, стр. 1 — доходный дом общества «Великан» (1914, архитекторы А. В. Иванов, И. В. Рыльский). 
 № 20 — доходный дом (1910, архитектор Н. Г. Зеленин). В здании находятся издательство «Международные отношения» и Московский государственный театр «Варьете».
 № 22/49 — жилой дом 1830—1840-х годов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы